Дан Э́гген (; ) — норвежский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции центрального защитника. Выступал за сборную Норвегии, в её составе принимал участие в чемпионате мира 1994, чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000 года.

Карьера

Клубная 
Дан Эгген начал свою карьеру в любительских клубах Норвегии. Позднее он играл в более известных командах: в датских «Фреме» и «Брондбю», в испанских клубах «Сельта» и «Депортиво Алавес» (в составе последней Эгген участвовал в финале Кубка УЕФА 2001 года), во французском «Ле-Мане» и в шотландском клубе «Рейнджерс». Эгген является одним из шести представителей сборной Норвегии за всю историю, которые ни разу не выступали в норвежском чемпионате.

В сборной 
Эгген входил в состав сборной на трёх чемпионатах. На чемпионате мира 1994 года он являлся запасным, на чемпионате мира 1998 он сыграл 4 матча и забил 1 гол в ворота сборной Марокко, на чемпионате Европы 2000 провёл все три встречи.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ФК «Фрем»
 Профиль игрока на сайте ФК «Брондбю»

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Фрем»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Ле-Ман»
Футбольные тренеры Норвегии